Bouçã é uma pequena localidade, da freguesia das Bairradas, concelho de Figueiró dos Vinhos, junto ao rio Zêzere. Toda a sua actividade económica depende da barragem da Bouçã, aí construída, e da respectiva central eléctrica.

Localidades de Portugal
Figueiró dos Vinhos